Стэйси, Стейси:

 «Стэйси: Атака зомби-школьниц» — японская комедия ужасов 2001 года.
 Стейси, Джек (род. 1996) — английский футболист.
 Стейси, Джордж (1887—1972) — английский футболист.
 Стэйси, Кейтлин (род. 1990) — австралийская актриса.
 Стэйси, Ким (род. 1980) — американская сноубордистка, выступавшая в хафпайпе.
  (род. 1958) — нидерландский автогонщик, победитель Ралли «Дакар» в классе грузовиков (2007).

Примечания